Джордж Браун (; 22 июня 1903 — 10 июня 1948), известный по прозвищу «Бомбардир» () — английский футболист, нападающий (играл на позициях центрфорварда и инсайда). Наиболее известен по выступлениям за клуб «Хаддерсфилд Таун», в составе которого три раза подряд становился чемпионом Англии. Лучший бомбардир в истории клуба «Хаддерсфилд Таун».

Был двоюродным братом легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» Джо Спенса.

Клубная карьера 
Начал карьеру в «Микли Коллиери», любительской команде работников шахты своего родного города, выступавшем в региональной лиге под названием Северный альянс. В мае 1921 года перешёл в «Хаддерсфилд Таун». Выступал за клуб до 1929 года, забив за это время 159 голов (142 гола в 213 матчах в лиге и 17 голов в 16 матчах Кубка Англии). На протяжении четырёх сезонов подряд становился лучшим бомбардиром команды. Помог «Хаддерсфилду» трижды подряд стать чемпионом Англии (в сезонах 1923/24, 1924/25 и 1925/26).

В августе 1929 года перешёл в бирмингемский клуб «Астон Вилла» за 5000 фунтов. Провёл за клуб 126 матчей и забил 89 мячей. В сезонах 1929/30 и 1932/33 становился лучшим бомбардиром «Виллы».

В октябре 1934 года перешёл в «Бернли» за 1400 фунтов. В 35 матчах лиги забил за команду 24 мяча.

В сентябре 1935 года перешёл в «Лидс Юнайтед» за 3100 фунтов. Провёл за клуб 37 матчей в лиге, забив в них 19 мячей.

В октябре 1936 года перешёл в «Дарлингтон», где стал играющим тренером. Провёл за команду 44 матча в лиге и забил 12 мячей.

Карьера в сборной 
20 октября 1926 года дебютировал за национальную сборную Англии в матче против Ирландии. Провёл за сборную 9 матчей, в которых забил 5 мячей.

Также провёл три матча за сборную Футбольной лиги Англии.

После завершения карьеры 
После завершения футбольной карьеры работал в пабе в Бирмингеме.

10 июня 1948 года после продолжительной болезни умер в своём доме на Стратфорд-роуд в Холлс-Грин, Бирмингем, в возрасте 44 лет. Похоронен на кладбище Робин Гуд (Robin Hood Cemetery) в Солихалле.

Достижения 
 Хаддерсфилд Таун
 Чемпион Первого дивизиона (3): 1923/24, 1924/25, 1925/26
 Обладатель Суперкубка Англии: 1922
 Вице-чемпион Первого дивизиона (2): 1926/27, 1927/28
 Финалист Кубка Англии: 1928

 Сборная Англии
 Победитель Домашнего чемпионата Британии: 1926/27 (разделённая победа)

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте AstonVillaPlayerdatabase.com 
 Профиль  на сайте EnglandFootballOnline.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Тренеры ФК «Дарлингтон»